Savonien pourrait faire référence à :
 la Savonie, ancienne province de Finlande
 le savo (dialecte), également appelé le savonien
 les , ancienne tribu de Finlande